Rancourt (Somme)
 Rancourt (Vosges)
 Rancourt-sur-Ornain